Pierre Granier-Deferre (1927-2007), réalisateur français ;
 Denys Granier-Deferre (né en 1949), réalisateur français, fils du précédent.

Voir aussi